Анжеліка Морроне ді Сільвестрі (* 1965) — домініканська лижниця італійського походження. Учасниця зимових Олімпійських ігор (2014).
 Джо Морроне (* 1959) — американський футболіст; півзахисник.
 Каміла Мороне (* 1997) — американська фотомодель та кіноакторка.
 Мікеле Морроне (* 1990) — італійський актор, модель, співак і модельєр.
 Паоло Морроне (1854—1937) — генерал, політик та військовий міністр Італії.
 Стефано Морроне (* 1978) — італійський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Хуан Карлос Морроне (* 1941) — аргентинський футболіст та тренер.

Морроне-дель-Санніо — муніципалітет у регіоні Молізе, провінція Кампобассо.
 Кастель-Морроне — муніципалітет у регіоні Кампанія, провінція Казерта.
 Монтань-дель-Морроне — гірський масив в Абруццо.
італійські прізвища